Леонид Николаевич Савинов (6 марта 1928, Москва — Донецк) — советский игрок в хоккей с шайбой, футболист, нападающий, Мастер спорта СССР.

Воспитанник футбольной школы «Динамо» Москва. В 1948—1949 годах играл в хоккей и футбол за «Дзержинец» Нижний Тагил.

Выступал за футбольные команды «Шахтёр» Сталино (1950—1954), «Динамо» Киев (1954), «Металлург» Днепропетровск (1955—1957).

В чемпионате СССР в 1950—1952, 1954 годах сыграл 70 матчей, забил 16 голов. В 1951 году — бронзовый призёр чемпионата и полуфиналист Кубка СССР.

Тренер клуба «Азовсталь» Жданов в 1963 году.

Примечания 

Хоккеисты СССР
Футболисты СССР
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ФК «Уралец»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Спортсмены нескольких видов спорта
Мастера спорта СССР